Тарханка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Тарханка — деревня в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Тарханка — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Тарханка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.

Реки 
 Тарханка — река в Татарстане, правобережный приток Беденьги
 Тарханка — река в Самарской области, правобережный приток реки Большая Тарханка